Harry Potter è una serie di romanzi realizzata dall'autrice britannica J. K. Rowling. Il termine può riferirsi anche a:
 Harry Potter – personaggio principale della serie
 Harry Potter – serie di film della Warner Bros.
 Harry Potter Trading Card Game – gioco di carte
 LEGO Harry Potter – linea tematica di prodotti LEGO
 Harry Potter Jr., personaggio protagonista del film Troll, regia di John Carl Buechler (1986)